Kõiv ist der Familienname folgender Personen:

 Kauri Kõiv (* 1983), estnischer Biathlet
 Kerli Kõiv (* 1987), estnische Sängerin, siehe Kerli 
 Madis Kõiv (1929–2014), estnischer Schriftsteller, Physiker und Philosoph
 Salme Kõiv (1909–2007), estnische Journalistin und Schriftstellerin